MCK steht für:
 MacAir Airlines (ICAO-Code), ehemalige australische Regionalfluggesellschaft
 McCook Ben Nelson Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von McCook (Nebraska), Red Willow County, Nebraska
 Międzynarodowe Centrum Kultury, polnische Forschungseinrichtung, siehe Internationales Kulturzentrum Krakau
 McKesson (NYSE:MCK), US-amerikanisches Gesundheitsunternehmen

McK steht für:
 McKinsey & Company, US-amerikanische Unternehmens- und Strategieberatung

mck steht für:
 Mbunda (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache der Mbunda in Angola und Sambia

Abkürzung